Ла-Сарса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 63 км². Население — 3621 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Покровителями города считаются святой Мартин и святая дева де лас Ньевес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса